Lil Uzi Vert vs. The World 2 — альбом американского рэпера Lil Uzi Vert. Он вышел 13 марта 2020 года. Альбом является второй частью его второго студийного альбома Eternal Atake, он так же является продолжением его дебютного микстейпа Lil Uzi Vert vs. the World который вышел 15 апреля 2016 года. На альбоме присутствуют гостевые участия от Chief Keef, 21 Savage, Young Thug, Gunna, Lil Durk, Young Nudy и Nav.

Предыстория 
В сентябре 2017, вскоре после выпуска дебютного студийного альбома Luv Is Rage 2, Lil Uzi Vert сказал, что он работает над песней для сиквела микстейпа 2016 года Lil Uzi Vert vs. the World.

После выпуска своего второго студийного альбома Eternal Atake Узи рассказал про делюкс-версию своего альбома в Twitter, сказав об участии рэперов Фьючера и A Boogie wit da Hoodie. В последующие дни Узи рассказал, что 8 песен будут на делюкс-версии альбома.

12 марта Узи объявил, что на альбоме будут 14 песен. Вскоре после этого стало известно, что треки для его делюкс-версии находится в «Lil Uzi Vert vs. The World 2», которая позиционируется как «вторая часть» Eternal Atake, а также преемник Lil Uzi Vert vs. the World.

Альбом был выпущен 13 марта 2020 года в 8:00 по североамериканскому восточному времени.

Отзывы 

Механ Джаясурия из Pitchfork рассмотрел Lil Uzi Vert vs. the World 2 отдельно от Eternal Atake. Джаясурия заявил, что Lil Uzi Vert vs. the World 2 «мощёная коллекция песен стороны Б», но, тем не менее, в нём есть и хорошие песни. Джаясурия высоко оценил «Lotus», «Myron», «Bean (Kobe)» при участии Chief Keef и «Got the Guap» при участии Янг Тага в качестве лучших песен с альбома. Тем не менее, Джаясурия отметил, что «некоторые из гостевых участий на LUV vs. World 2 звучали лучше на бумаге», включая Фьючера, Gunna и Nav.

Список композиций 
Список композиций взят из Twitter Lil Uzi Vert и Tidal.
На релизе трек-лист поделён на две части.

Чарты

Примечания

Комментарии

Источники 

Альбомы Lil Uzi Vert
Альбомы-сиквелы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne